Чёрная легенда — многозначный термин:
 Чёрная легенда — историографический феномен.
 Испанская чёрная легенда — антииспанская протестантская пропаганда времён Контрреформации.